Agenor Muñiz (1910-??), footballeur uruguayen
 Alejo Muniz (né en 1990), surfeur argentino brésilien
 Ana María de Huarte y Muñiz (1786-1861), impératrice du Mexique
 Ángel González Muñiz (1925-2008), poète espagnol
 Angelina Muniz (née en 1955), actrice brésilienne
 Ariel Muniz (1942-2005), écrivain et journaliste uruguayen
 Francisco Javier Muñiz (1795-1871), médecin et homme de science argentin
 Frankie Muniz (né en 1985), acteur américain, musicien et pilote automobile
 Juan Ramón López Muñiz (né en 1968), footballeur espagnol
 Justino Zavala Muniz (1898-1968), écrivain, dramaturge, journaliste, historien et homme politique uruguayen
 Manuel Fernández Muñiz (né en 1986), footballeur espagnol
 María Muñiz de Urquiza (née en 1962), femme politique espagnole
 Onaney Muñiz (1937-2002), explorateur cubain
 Pilar García Muñiz (née en 1974), journaliste espagnole
 Vik Muniz (né en 1961), artiste contemporain brésilien

Voir aussi 

 Muniz, census-designated place américaine située au Texas ;
 Negueira de Muñiz, une commune espagnole ;
 Rio Muniz, un cours d'eau brésilien.

Patronyme hispanique